Čapek:
 Josef Čapek
 Karel Čapek
 Karel Matěj Čapek-Chod